Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Stortings, des norwegischen Nationalparlaments, die bei der Parlamentswahl 2017 gewählt wurden. Die Legislaturperiode dauerte bis Herbst 2021 an. Dem Parlament gehörten 169 Personen an, die Regierung Solberg regierte zwischenzeitlich mit einer Mehrheit im Parlament, meist allerdings als Minderheitsregierung.

Zusammensetzung 
Nach der Parlamentswahl vom 11. September 2017 setzte sich das Repräsentantenhaus wie folgt zusammen:

Anmerkungen

Abgeordnete 
Dies ist die Liste aller direkt in das Parlament eingezogenen Personen. Mitglieder der Regierung etwa müssen ihr Mandat ruhen lassen und werden durch sogenannte Vararepresentanten, also nicht direkt ins Parlament eingezogene Parteikollegen aus dem gleichen Wahlkreis, vertreten.

Weblinks 
 Liste der Stortingabgeordneten auf der Website des Stortings (norwegisch, englisch)

Einzelnachweise 

Norwegen
!